Tento článek se zabývá tématem obyvatel Řecka. V roce 2012 mělo Řecko 10 816 286 obyvatel.

Populace 

Podle sčítání v roce 2001 mělo Řecko 10 964 020 obyvatel. Podle odhadů Eurostatu v lednu 2008 to bylo 11 214 992 obyvatel. Podle sčítání v roce 2011 mělo Řecko 10 816 286 obyvatel.

Podle regionu 
Řecko je rozděleno na devět geografických regionů. Podle sčítání v roce 2001 byla populace jednotlivých regionů takováto:

Věková struktura 
Řecko stejně jako mnoho jiných evropských států vykazuje stárnutí populace. Podle sčítání v roce 1961 bylo 10,9 % celkové populace starších než 65 let; jejich počet vzrost na 19 % v roce 2011. Naopak procento populace populace ve věku 0-14 let klesl mezi lety 1961 a 2011 o 10,2 %.

Demografická statistika

Imigrace 
Od začátku devadesátých let se v Řecku usídlilo velké množství imigrantů. Většina z nich pochází ze sousedních zemí. Největšími etnickými skupinami byli:

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Řecko
Řecká společnost
Demografie Řecka